Trei state au purtat numele Regatul Italiei
 Regatul Italiei în Evul Mediu
 Regatul Italiei în timpul Războaielor Napoleoniene
 Regatul Italiei în Evul Modern